Wolfgang Nehring ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Nehring (Literaturwissenschaftler) (1938–2013), deutscher Literaturwissenschaftler
 Wolfgang Nehring (Tierpfleger) (1949–2016), deutscher Tierpfleger